Krause kan som auktorsförkortning betyda:

 David W. Krause
 Ernst Ludwig Krause
 Ernst Hans Ludwig Krause
 Johann Wilhelm Krause
 Kurt Krause
 Max Krause
 Rolf Harald Krause
 Werner Krause

Robotskapade auktorsförkortningar